Królik (ou Krolik en graphie simplifiée) est un nom commun et un nom propre polonais qui peut faire référence à :

Nom commun 
Królik est un nom commun polonais qui signifie « lapin ».

Patronyme 

  (1979-), musicien, compositeur et producteur de musique polonais ;
  (1892-1985), journaliste et militante américaine ;
  (1932-2010), historien de l'art, muséologue et peintre polonais ;
 , (1967-), guitariste polonais ;
  (1999-), athlète polonaise spécialiste de la course ;
  (1942-1999), prêtre catholique et historien polonais de l’église ;
  (1966-), batteur polonais ;
 Sonja Krolik, connue comme Sonja Oberem (1973-), athlète allemande spécialisée dans la course de marathon ;
  (1927-2013), homme politique polonais ;
 Wojciech Królik (1960-), basketteur polonais.

Toponyme 

 Królik Polski, localité polonaise de la gmina de Rymanów dans le powiat de Krosno en voïvodie des Basses-Carpates ;
 , localité de la gmina de Rymanów dans le powiat de Krosno en voïvodie des Basses-Carpates.

Patronyme polonais
Toponymie polonaise